Husum může znamenat:

 Husum — město ve Šlesvicku-Holštýnsku v Německu
 Husum (Dolní Sasko) — obec v Dolním Sasku v Německu
 Husum (Švédsko) — město ve Švédsku
 Husum (Kodaň) — městská část Kodaně v Dánsku